Берюль, Пьер де (1575—1629) — французский католический богослов, кардинал, мистик, основатель французской ветви ораторианцев
 Берюль — коммуна во Франции, в департаменте Об